Миява:
 Миява — город в Словакии.
 Миява — район Тренчинского края Словакии.
 Миява — река в западной Словакии и южной Моравии.
 Миява — женский баскетбольный клуб из города Миява.